

Personen 
 Jean Lemaire de Belges (circa 1473-circa 1525) Henegouws dichter, pamflettist en kroniekschrijver
 Jacob le Maire  (circa 1585–1616), Nederlands ontdekkingsreiziger
 Isaac le Maire (1558/1559-1624), koopman en bewindhebber van de Brabantsche Compagnie
 Georges Lemaire (beeldhouwer) (1853-1914), Franse beeldhouwer en medailleur
 August De Decker-Lemaire (1855–1940), Gents boekbinder
 Charles Lemaire (1863-1926), Belgisch ontdekkingsreiziger en esperantist
 Eugène Lemaire (1874-1948), Belgische kunstfotograaf
 Raymond A.G. Lemaire (1878-1954), Belgisch kanunnik, hoogleraar architectuur en monumentenzorg
 Joseph Lemaire (1882-1966), Belgisch minister van Staat
 Jan Lemaire sr. (1884–1982), Nederlands acteur
 Maurice Lemaire (1895-1979), Frans politicus
 Gaspard Lemaire (1899-1979), Belgisch zwemmer
 Georges Lemaire (wielrenner) (1905-1933), Belgische wielrenner
 Jan Lemaire jr. (1906-1960), Nederlands acteur, zoon van Jan Lemaire sr.
 William Lemaire (1907–1976), Nederlands jurist
 Cor Lemaire (1908-1981), Nederlands pianist, dirigent en componist, zoon van Jan Lemaire sr.
 Trees Lemaire (1919-1998), Nederlands politica
 Raymond M. Lemaire (1921-1997), Belgisch hoogleraar, neef van Raymond A.G. Lemaire
 Frits Lemaire (1921-2005), Nederlands cameraman, fotograaf en handelaar in niet-westerse kunst
 Simone Jortay-Lemaire (1929-1984), Belgische senator
 Ton Lemaire (1941), Nederlands cultureel antropoloog
 Daan Lemaire (1942), Nederlands kunstschilder en glazenier, zoon van Jan Lemaire jr.
 Louis Lemaire (1942), Nederlands acteur, schrijver, regisseur en artistiek leider
 Lyn Lemaire (1951), Amerikaans triatleet en wielrenster
 Jo Lemaire (1956), Waalse zangeres
 Kirsten Lemaire (1976), Belgisch radiopresentatrice
 Sofie Lemaire (1983), Belgisch radiopresentatrice

Overige 
 Lemairemeel, een type meel dat bestaat uit bloem waaraan de fijnste (poeder)zemelen weer zijn toegevoegd
 Sanatorium Joseph Lemaire, een vroeger sanatorium gelegen in Tombeek (Overijse)
 Tunnel Maurice-Lemaire, een tunnel voor het wegverkeer in de Vogezen
 Lemaire kanaal, een zeestraat in Antarctica